Серенку́р () — название нескольких коммун во Франции:

 Серенкур — в департаменте Арденны;
 Серенкур — в департаменте Валь-д’Уаз.